En premier lieu, au Royaume-Uni, le comté de Cumberland est l'un des 39 comtés historiques de l'Angleterre. En 1974, avec le Westmorland et des fractions du Lancashire et du Yorkshire, il a constitué le nouveau comté de Cumbria.

Au Canada, il existe également un comté de Cumberland, dans la province de Nouvelle-Écosse.

Huit comtés actuels des États-Unis portent le nom de comté de Cumberland () :
le comté de Cumberland, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
le comté de Cumberland, situé dans l'État de l'Illinois ;
le comté de Cumberland, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
le comté de Cumberland, situé dans l'État du Maine ;
le comté de Cumberland, situé dans l'État du New Jersey ;
le comté de Cumberland, situé dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
le comté de Cumberland, situé dans l'État du Tennessee ;
le comté de Cumberland, situé dans le Commonwealth de Virginie.

Pour terminer, il faut mentionner, toujours aux États-Unis, deux comtés disparus depuis le  et qui portaient ce nom :
le comté de Cumberland, situé dans la province de New York, fut constitué en 1766 à partir d'une fraction du comté d'Albany puis devint, de 1777 à 1791, fusionné avec l'ancien comté de Gloucester (New York), le nouveau comté de Cumberland, subdivision de la république du Vermont. Après l'entrée de cet État dans l'Union en 1791, ce comté fut divisé en plusieurs autres comtés répartis entre le Vermont et le New Hampshire, et dont aucun n'a « récupéré » le nom du prédécesseur.